Tschornomorske (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Tschornomorske, Siedlung städtischen Typs in der Autonomen Republik Krim, Rajon Tschornomorske
 Tschornomorske (Odessa), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Odessa, Rajon Odessa
 Tschornomorske (Skadowsk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk